Hömyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hömyrtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Hömyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Hömyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Hömyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Se även
Storhömyrtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn